Атуэ́й (; ум. 2 февраля 1512 года) — касик (вождь) одного из племён таино, боровшийся с испанскими конкистадорами на островах Эспаньола и Куба. Считается первым кубинским национальным героем и первым повстанцем Америки.

В 1511 году Атуэй и 400 его воинов бежали с завоёванной испанцами Эспаньолы и предупредили жителей острова Каобана (Куба) о грядущем пришествии конкистадоров. Бартоломе де Лас Касас рассказывает, что он убедил туземцев бросить всё имевшееся у них золото в реку; как ему представлялось, испанцы поклонялись золоту как богу . Атуэй объединил вокруг себя различные племена и начал устраивать вылазки против испанцев, укрепившихся в форте Баракоа. Некоторое время ему удавалось сдерживать продвижение конкистадоров в глубь острова, но их предводитель Диего Веласкес де Куэльяр, знавший тактику туземцев, смог разбить и уничтожить отряды таино по отдельности. В одной из схваток Атуэй был взят в плен.

Вождь был приговорён к сожжению на костре. Согласно Лас Касасу, перед казнью монах-францисканец убеждал Атуэя принять крещение, чтобы после смерти попасть в рай. Атуэй спросил, попадают ли христиане на небеса; монах ответил, что не все, но лишь самые хорошие и добрые. Тогда вождь заявил, что «не желает на небо, а хочет в ад, лишь бы не оказаться опять среди христиан, столь жестоких людей».

В городе Баракоа установлен памятник Атуэю. Также его имя носит одна из марок кубинского пива.

См. также 
 Анакаона

Литература 

 на русском языке

 Ашрафьян К.Э. История Флориды от... Книга 1 — CreateSpace; 2 edition,  2016 — 292 c. — ISBN 1530282098

 на др. языках
 Ashrafyan K. La Historia de Florida por... Libro 1 — Amazon Kindle Direct Publishig, 2019 — 288 p. —  ISBN 1088853986
 Ashrafyan K. History of Florida by... Book 1 — CreateSpace, 2016 — 120 p. — ISBN 1519541309

Вожди индейцев Вест-Индии
История Кубы
Сожжённые на костре
Люди, чей прах был развеян
Казнённые в испанских колониях в XVI веке
Монархи, попавшие в плен